Stati Uniti d'America
 Clark Fork – fiume del Montana e dell'Idaho
 Clark Fork – città della Contea di Bonner, Idaho